La Processó de la Sang del Divendres Sant a Perpinyà.
 La Processó de la Sang del Dijous Sant a Palma.